Bernhardi ist der Familienname folgender Personen:

 Adolf Bernhardi (1808–1883), Apotheker, Stadtrat und Reichstagsabgeordneter
 Albrecht Reinhard Bernhardi (1797–1849), Forstwissenschaftler und früher Verfechter der Eiszeittheorie
 Anton Bernhardi (1813–1889), Genossenschafter, Arzt, Politiker, Erfinder des künstlichen Kalksandsteins als Baumaterial
 August Ferdinand Bernhardi (1769–1820), deutscher Sprachforscher und Schriftsteller
 Bartholomäus Bernhardi (1487–1551), lutherischer Theologe
 Christoph Bernhardi (1628–1692), deutscher Komponist
 Daniel Bernhardi (1622–1707), deutscher Theologe und Generalsuperintendent
 Elisabeth Eleonore Bernhardi (1768–1849), deutsche Schriftstellerin
 Eugen von Bernhardi (1822–1910), preußischer Generalleutnant
 Friedrich Bernhardi (1838–1916), deutscher Bergbauindustrieller
 Friedrich von Bernhardi (1849–1930), deutscher General der Kavallerie
 Heinrich Bernhardi (1848–1927), deutscher Reichsgerichtsrat
 Johannes Bernhardi (1490–1534), deutscher Rhetoriker und Physiker
 Johann Jakob Bernhardi (1774–1850), deutscher Botaniker
 Karl Bernhardi (1799–1874), deutscher Philologe, Historiker und Politiker
 Kurt Bernhardi (1847–1892), deutscher Pädagoge
 Luise Bernhardi, geb. Firle (* 1828; † nach 1905), deutsche Schriftstellerin; Pseudonym Ludwig Fern
 Otto von Bernhardi (1818–1897), preußischer General der Kavallerie
 Sophie Bernhardi (1775–1833), deutsche Dichterin
 Theodor von Bernhardi (1802–1885), preußischer Diplomat und Historiker

 Wolfgang Bernhardi (1840–1896), deutscher Schriftsteller und Herausgeber von Zeitschriften

Siehe auch:
 Bernardi
 Bernhardy
 Professor Bernhardi, eine Komödie von Arthur Schnitzler